О бельгийском футбольном клубе см. Льерс (футбольный клуб)

Льерс ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 21,25 км². Население — 1172 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Llers
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Web no oficial de Llers
 Mapa de Llers en Google Maps

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны